Единая лига ВТБ 2011/2012 — третий официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ. В турнире приняли участие 22 клуба из 10 стран.

Из клубов, которые участвовали в предыдущем сезоне, под вопросом было только участие «Хонки» из-за проблем с финансированием. В сентябре «Хонка» объявила себя банкротом и на её место в квалификацию был приглашен другой финский клуб — «Торпан Поят». Среди претендентов на дополнительные места назывались «Астана», «Нимбурк», «Локомотив-Кубань», «Спартак» и «Будивельник».

В конце июля 2011 года в Риге прошло заседание Совета лиги, на котором был окончательно утверждён формат турнира и состав его участников. В регулярном сезоне приняли участие 18 клубов, которые провели двухкруговой турнир. 16 участников этого турнира стали известны заранее. Два оставшихся места должны были разыграть в квалификационном турнире ещё шесть клубов. Новичками турнира стали российские «Енисей» и «Красные Крылья», украинский «Днепр», литовский «Шяуляй», польский «Анвил» и финский «Торпан Поят».

Участники

Формат соревнований 
Регулярный сезон стартовал 29 сентября 2011 года и завершился 18 марта 2012 года. 18 команд-участниц, разделенные на две группы, провели 2-круговой турнир. По итогам регулярного сезона двое победителей групп напрямую вышли в «Финал четырех», а команды, занявшие 2-4-е места, сыграют в апреле в плей-офф. Сначала, в 1/8 финала, встретятся третьи и четвертые команды из групп, а затем, в 1/4 финала, победители этих пар сразятся с командами, ставшими в своих группах вторыми. Оба раунда плей-офф пройдут до двух побед. «Финал четырех» третьего в истории чемпионата Единой Лиги ВТБ запланирован на 2-3 мая 2012 года.

Квалификация 

Квалификационный турнир состоялся 27 сентября — 1 октября в Шяуляе с участием шести команд, которые разыграли две путевки в регулярный чемпионат Лиги. Сначала участники сыграли в двух группах: А (российский «Енисей», финский «Торпан Поят», польский «Анвил») и В (литовский «Шяуляй», российские «Красные Крылья», украинский «Днепр»), а затем по два сильнейших клуба из каждой тройки (результаты очных игр претендентов учитываются) сразились в финальном раунде. В регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ 2011/2012 вышли российские клубы: «Красные Крылья» и «Енисей».

Регулярный чемпионат

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/8 финала 

* 3-й матч в сериях если потребуется.

Четвертьфинал 

* 3-й матч в сериях если потребуется.

Финал четырёх

Индивидуальные награды

MVP месяца

Символическая пятерка турнира

Символическая пятерка Финала четырёх

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Широков: наш Матч звёзд — это «Финал четырёх»

Единая лига ВТБ в сезоне 2011/2012